Terminal Velocity (englisch für „Endgeschwindigkeit“) ist der Titel:

 eines Filmes mit Charlie Sheen und Nastassja Kinski, im Deutschen Tödliche Geschwindigkeit
 eines Computerspieles von Terminal Reality Inc., siehe Terminal Velocity (Computerspiel)
 eines Buches von Blanche McCrary Boyd
 eines Solo-Albums von John Petrucci